Miejscowości w Polsce:
 Sędeń Duży
 Sędeń Mały